North and South kan avse:
 North and South – en amerikansk TV-serie, se Nord och Syd
 North and South (musikalbum) – av Gerry Rafferty.
 North & South (datorspel) – ett strategispel utvecklat av Infogrames 1989
 North and South Anston – en civil parish i Rotherham i Storbritannien
 North and South Wheatley –  en civil parish i Bassetlaw i Nottinghamshire i England